Cerkev svetega Štefana je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Štefana, Blejska Dobrava
 Cerkev sv. Štefana, Brezovica
 Cerkev sv. Štefana, Dokležovje
 Cerkev sv. Štefana, Dolnja Košana
 Cerkev sv. Štefana, Fara
 Cerkev sv. Štefana, Gomilsko
 Cerkev sv. Štefana, Gortina
 Cerkev sv. Štefana, Harije
 Cerkev sv. Štefana, Kupljenik
 Cerkev sv. Štefana, Levpa
 Cerkev sv. Štefana, Lipsenj
 Cerkev sv. Štefana, Ljubljana
 Cerkev sv. Štefana, Log pod Mangartom
 Cerkev sv. Štefana, Nemška vas
 Cerkev sv. Štefana, Orehek pri Materiji
 Cerkev sv. Štefana, Piran
 Cerkev sv. Štefana, Pokojišče
 Cerkev sv. Štefana, Postojna
 Cerkev sv. Štefana, Ribnica
 Cerkev sv. Štefana, Semič
 Cerkev sv. Štefana, Solkan
 Cerkev sv. Štefana, Sora
 Cerkev sv. Štefana, Spodnja Polskava
 Cerkev sv. Štefana, Suha pri Predosljah
 Cerkev sv. Štefana, Sušica
 Cerkev sv. Štefana, Sveti Štefan
 Cerkev sv. Štefana, Šmarješke Toplice
 Cerkev sv. Štefana, Štefan pri Trebnjem
 Cerkev sv. Štefana, Štefanja Gora
 Cerkev sv. Štefana, Tomažja vas
 Cerkev sv. Štefana, Topolc
 Cerkev sv. Štefana, Turje
 Cerkev sv. Štefana, Utik
 Cerkev sv. Štefana, Vino
 Cerkev sv. Štefana, Vipava
 Cerkev sv. Štefana, Vranje
 Cerkev sv. Štefana, Zanigrad
 Cerkev sv. Štefana, Zgornje Koseze